Малка — столярний та слюсарний інструмент.
 «Малка» — модернізований варіант САУ 2С7 «Піон».

Топонім

Малка — річка в Кабардино-Балкарії, ліва притока Тереку.
 Малка — село в Зольському районі Кабардино-Балкарії.
 Малка або Малки — село в Єлізовському районі Камчатського краю.

Малка — гора в Криму в околицях селища Коктебель, висота — 123 м.